Flying Fox steht für:

 Seilrutsche
 Flying Fox (Pferd) (1896–1911), englisches Rennpferd

Siehe auch:
 Flying Fox Creek
 Eigentliche Flughunde